

Nom de rue

Prager Straße peut désigner :
 la rue de Prague à Dresde ;
 la rue de Prague à Leipzig.

Rue de Prague à Bruxelles

Rue de Prague à Paris

Divers 
 Prager Straße est un tableau du peintre allemand Otto Dix (1920) sur la rue de Prague à Dresde

Prague